SSE steht für:
 SSE plc, ehemals Scottish and Southern Energy
 Scottish Standard English, deutsch Schottisches Englisch
 Standard Singapore English, eine von zwei Varietäten des Singapur-Englisch
 Société Suisse des Explosifs
 Streaming SIMD Extensions, eine Befehlssatzerweiterung für Computer-Prozessoren, der 1999 mit dem Intel Pentium III eingeführt wurde
 Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark in Berlin
 Sum of Squared Errors bzw. Fehlerquadratsumme, eine alternative Bezeichnung für Residuenquadratsumme
 Shanghai Stock Exchange
 Handelshochschule Stockholm (Stockholm School of Economics)
 Standard Service Element, Standard Produktionselemente aus der Portfoliosicht
 Society for the Study of Evolution
 Societas Studiosorum Estonorum, eine Studentenverbindung
 Solapur Airport (IATA-Code), Flughafen von Solapur im westindischen Bundesstaat Maharashtra
 Server-Sent Events, ein Push-Model zur Übertragung automatischer HTTP-Updates von Servern zu Clienten

sse steht für:
 Balangingi-Sama (ISO-639-3-Code), Varietät der Sama-Bajau-Sprachen der Sama (Volk)-Bajau in Südostasien

Abkürzung